Lorton kan henvise til:
 Lorton, Cumbria, England
 Lorton, Nebraska, USA
 Lorton, Virginia, USA
 Lorton Station, en Amtrak Auto Train station i Lorton, Virginia
 Lorton (VRE station), en Virginia Railway Express station i Lorton, Virginia